Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2019 – dwudzieste drugie mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 16–28 lipca 2019 roku w dwóch hiszpańskich miastach. Tytułu zdobytego w 2017 roku broniła reprezentacja Hiszpanii.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji turnieju zostały przyznane Hiszpanii podczas kongresu IHF w listopadzie 2015 roku, kandydatura Macedonii została bowiem wycofana już w jego trakcie.

W turnieju wystąpiły dwadzieścia cztery zespoły, automatycznie do mistrzostw zakwalifikowała się reprezentacja Hiszpanii jako organizator imprezy, a o pozostałe miejsca odbywały się kontynentalne kwalifikacje. W gronie uczestników miejsce przeznaczone dla czwartego zespołu z Afryki – z uwagi na fakt, iż tamtejsze mistrzostwa nie spełniły wymogów IHF dotyczących liczby uczestników – otrzymała następnie Dania.

Losowanie grup zaplanowano na 21 maja 2019 roku w Pontevedrze i w jego wyniku utworzono cztery sześciozespołowe grupy.

Mistrzostwa rozegrano w dwóch halach w Pontevedrze i Vigo, a nad ich przebiegiem czuwało szesnaście par arbitrów.

Ceny biletów kształtowały się w przedziale od 7 euro za jedną sesję fazy grupowej do 32 euro za wejściówkę na mecze o medale, z darmowym wejściem dla osób do czternastego roku życia. Wszystkie spotkania były transmitowane w Internecie, mecze Hiszpanów dostępne były w stacji Teledeporte, prawa telewizyjne wykupiły też stacje z osiemnastu krajów świata, m.in. Eurosport, L'Équipe, Sport1, ERTU, Sport Klub i RTV 21, dodatkowo kibice byli angażowani w mediach społecznościowych. Turniej cieszył się dużą oglądalnością zarówno telewizyjną, jak i internetową.

Faworytami do tytułu były reprezentacje gospodarzy, Francji oraz Słowenii. W finale Francja pokonała Chorwację, w meczu o trzecie miejsce Egipt pokonawszy Portugalię zdobył zaś pierwszy od dwudziestu lat medal.

Po każdym meczu zostawał wybrany jego najlepszy zawodnik, a po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Losowanie grup 
Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na sześć koszyków.

W wyniku losowania wyłonione zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2019
2019 w piłce ręcznej
2019 w Hiszpanii
Piłka ręczna w Hiszpanii
Vigo